Thomas Lüscher ist der Name folgender Personen:

* Thomas Lüscher (Kardiologe) (* um 1952), Schweizer Mediziner und Hochschullehrer
 Thomas Lüscher (Pianist) (* 1978), Schweizer Pianist und Komponist